Paolucci es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Antonio Paolucci (1939), historiador del arte italiano.
 Michele Paolucci (1986), futbolista italiano.